Welsh Open 2015, eller BetVictor Welsh Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 och 22 februari 2015 i Motorpoint Arena i Cardiff, Wales. 

John Higgins vann turneringen för fjärde gången och därmed sin 26:e rankingtitel genom att besegra Ben Woollaston med 9–3 i finalen.

Resultat

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Final

Källor
snooker.org

2015 i Storbritannien
Snookersäsongen 2014/2015
2015